Sezon 2022 Formuły 3, oficjalnie FIA Formula 3 Championship 2022 – czwarty sezon wyścigów Mistrzostw Formuły 3. Służy jako trzeci poziom wyścigów organizowanych przez Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), zaraz po Mistrzostwach Świata Formuły 1 i Formule 2. Mistrzem wśród kierowców został Victor Martins, natomiast wśród zespołów Prema Racing.

Lista startowa 
Wszystkie drużyny jeżdżą bolidem Dallara F3 2019 z silnikiem Mecachrome oraz z oponami Pirelli.

Kalendarz wyścigów 
Źródło:

Klasyfikacja generalna 
Punktacja w sprincie (wyścig pierwszy):

Punktacja w wyścigu głównym (wyścig drugi):

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy 

Formuła 3
2022 w wyścigach samochodowych